Sezon 1975/1976 był 37. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 13 września 1975, a zakończył 6 czerwca 1976. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Ilir Përnaska, który w barwach klubu Dinamo Tirana strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii